Amerikai Egyesült Államok
 Forsyth, település Georgia államban
 Forsyth, település Iowa államban
 Forsyth, település Missouri államban
 Forsyth, település Montana államban